Harir steht für:
 Harir (Irak), Stadt in der Autonomen Region Kurdistan, Irak

Harir ist der Familienname folgender Personen:
 Sharif Harir (* vor 1983), sudanesischer Anthropologe und Politiker 

Siehe auch:
 Harira
 Hariri